Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Carl Uwe Steeb 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Assente
 Aaron Krickstein (semifinali)
 Tim Mayotte (primo turno)

 Mats Wilander (semifinali)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Carl Uwe Steeb (finale)
 Yannick Noah (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
New South Wales Open 1990